Les Coypel [] sont une famille de peintres français.

Patronyme 

 Noël Coypel (1628-1707), peintre et décorateur français ;
 Antoine Coypel  (1661-1722), peintre d’histoire et décorateur français, fils de Noël ;
 Charles Antoine Coypel (1694-1752), peintre français, fils d'Antoine ;
 Noël Nicolas Coypel (1690-1734), peintre français, fils de Noël et demi-frère d'Antoine.

Odonymie 

 Rue Coypel, voie du  de Paris, en hommage à Noël et Antoine.